Food Network – canale televisivo italiano
Food Network – canale televisivo statunitense
Food Network – canale televisivo australiano
Food Network – canale televisivo canadese
Food Network – canale televisivo di Singapore dedicato al mercato asiatico
Food Network Magazine – rivista statunitense